Regény
 Nyolcvan nap alatt a Föld körül – Jules Verne regénye
Filmek
 80 nap alatt a Föld körül (1956) – amerikai kalandfilm
 80 nap alatt a Föld körül (1989) – brit–amerikai–olasz–nyugatnémet–jugoszláv kalandfilm
 80 nap alatt a Föld körül (1999) – kanadai–amerikai animációs játékfilm
 80 nap alatt a Föld körül (2004) – brit–német–ír–amerikai vígjáték/kalandfilm
Rajzfilmsorozat
 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal (1983) – spanyol–japán rajzfilmsorozat